2 miejscowości w Polsce
 Węglówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Wiśniowa
 Węglówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Korczyna
 Inne
 Węglówka – rzeka, dopływ Bojanickiej Wody
 Węglówka- potok górski na Dolnym Śląsku, dopływ Nysy Kłodzkiej.
 Węglówka (Niedźwiadek) – potok, dopływ Kasinianki
 Węglówka – potoczna nazwa magistrali węglowej